Goudie ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Goudie (* 1961), britischer Filmeditor
 Frank Goudie (1899–1964), US-amerikanischer Jazz-Sänger und Klarinettist
 Mary Goudie, Baroness Goudie (* 1946), britische Politikerin